Cervarolo – frazione di Varallo in provincia di Vercelli ed ex comune della provincia
Cervarolo – frazione di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia.